

Astronomia 
 5394 Jurgens – asteroide della fascia principale

Persone 
 Dan Jurgens – fumettista statunitense
 Guido Jurgens – ufficiale e carabiniere italiano
 Maurizio Jurgens – regista e autore televisivo italiano
 Stefano Jurgens – paroliere e autore televisivo italiano

Pagine correlate 
Jürgens